Fottner ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Fottner (1927–2009), deutscher Fußballspieler
 Josef Fottner (1909–1983), deutscher Maler
 Leonhard Fottner (1938–2002), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Johannes Fottner (* 1971), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer für Logistics Engineering

Siehe auch:
 Brauerei Fottner („Zum grauen Bock“) in Weißenburg in Bayern